Загвоздьевская сельская общи́на () — территориальная община в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — село Загвоздье.

Население составляет 5766 человека. Площадь — 31,3 км².

Населённые пункты 
В состав общины входят 2 села:
 Загвоздье
 Подлесье

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины 
 

Общины Ивано-Франковской области